Magnificat octavi toni (lat. für ‚Magnificat im 8. Ton‘) steht für folgende Kompositionen:
 Magnificat octavi toni (Gasparo Alberti)
 Magnificat octavi toni (Giuseppe Antonio Bernabei)
 Magnificat octavi toni (Girolamo Cavazzoni)
 Magnificat octavi toni (Hildegard von Bingen)
 Magnificat octavi toni (Orlando di Lasso)
 Magnificat octavi toni (Sixtus Dietrich)
 Magnificat octavi toni (Johann Pachelbel)